Натуральне число 160
 160 рік до нашої ери
 160 рік нашої ери